Фінал кубка Англії з футболу 1981 — 100-й фінал найстарішого футбольного кубка у світі. Учасниками фіналу були команди «Тоттенгем Готспур» і «Манчестер Сіті».

Фінальна гра, проведена 9 травня 1981 року, завершилася з нічийним рахунком 1:1, причому обидва голи забив півзахисник «Манчестер Сіті» Томмі Гатчисон — спочатку у ворота суперників, а наприкінці другого тайму — у власні.

Відповідно до регламенту змагання за п'ять днів було проведене перегравання, в якому сильнішою виявилася лондонська команда, яка здобула вольову перемогу 3:1.

Шлях до фіналу

Матч

Перегравання

Посилання 
Матч на сайті Футбольної Асоціації 
Матч на сайті SportingChronicle 

1981
Англія
Травень 1981
1981 в англійському спорті